Джо́рдин Кэр (; ) — американский физик и инженер, известный своими исследованиями в области лазерных двигателей.

Биография 

Получил степень бакалавра наук в областях электротехники и физики в MIT в 1978 и степень доктора философии в области астрофизики в Калифорнийском университете в Беркли в 1984.

Джордин Кэр — брат Сьюзен Кэр, дизайнера шрифтов и значков интерфейса оригинального Apple Macintosh.

Карьера 
Кэр много лет работал в Ливерморской национальной лаборатории (LLNL). В 1996 году он покинул LLNL и после недолгой работы на небольшую компанию, создававшую спутниковую РЛС, в 1997 году стал независимым консультантом по разработке космических систем и открыл свою собственную компанию.
Получил грант от NASA Institute for Advanced Concepts на изучение запуска объектов на небольшие расстояния с использованием относительно маломощных лазеров.

Филк и научная фантастика 
Кэр также известен как любитель научной фантастики и филкер. Он регулярно участвовал в НФ-конвентах с 1975 года. Он был редактором The Westerfilk Collection: Songs of Fantasy and Science Fiction, важного филк-песенника и соучредителем , первого коммерческого лейбла, специализирующегося на песенниках и записях филк-музыки.

Выпустил два альбома со своими песнями: Fire in the Sky (1991, распространялся Wail Songs) и Parody Violation: Jordin Kare Straight and Twisted (2000)

5 из его песен были 7 раз номинированы на Pegasus Award.

Примечания 

Физики по алфавиту
Физики США
Филкеры
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института
Выпускники физического факультета Массачусетского технологического института